Blanka Francouzská ( Blanche de France, 1. dubna 1328, Châteauneuf-sur-Loire – 8. února 1382, Vincennes) byla vévodkyně orleánská.

Narodila se jako pohrobek francouzského krále Karla IV. z jeho třetího manželství s Janou z Évreux. Díky jejímu ženskému pohlaví se na francouzský trůn dostala vedlejší dynastie Kapetovců - rod Valois. 8. ledna roku 1345 byla provdána za Filipa, mladšího syna krále Filipa VI. Manželství zůstalo bezdětné a po Filipově smrti se vévodský titul vrátil zpět královské rodině.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Kapetovci
Francouzské princezny
Pohrobci
Orleánské vévodkyně
Vévodkyně z Touraine
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 1. dubna
Narození v roce 1328
Úmrtí 8. února
Úmrtí v roce 1382
Ženy
Úmrtí ve Vincennes